Anaphore peut désigner :
 anaphore, en grammaire, mot ou syntagme qui, dans un énoncé, assure une reprise sémantique d'un précédent segment appelé antécédent ;
 anaphore, en rhétorique, variété de figure de répétition ;
 anaphore, en liturgie, prière eucharistique précédée des rites accompagnant l'offrande (Grande Entrée chez les Byzantins) et suivie des rites accompagnant la communion.